Элечоса-де-лос-Монтес ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Сиберия. Занимает площадь 309 км². Население — 721 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 234 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бадахоса
Населённые пункты Бадахоса